Ива́н Ермако́в: Ермаков, Иван Дмитриевич (1875—1942) — российский психолог и литературовед.
 Ермаков, Иван Иванович (1918—1976) — капитан авиации, Герой Советского Союза.
 Ермаков, Иван Прохорович (1900—1964) — советский военный деятель, Генерал-майор танковых войск (1943).
 Ермаков, Иван Михайлович (1924—1997) — организатор колхозного производства, депутат Верховного Совета СССР.
 Ермаков, Иван Михайлович (1924—1974) — советский писатель-прозаик, член Союза Писателей СССР.
 Ермаков, Иван Федосович (род. 1947) — украинский и российский политик, заместитель Председателя Верховного Совета Крыма.
 Ермаков, Иван Федотович (1892— не ранее 1953) — ректор Белорусского государственного университета в 1931—1933 годах.